Noel Purcell (waterpolospeler) (1891-1962), Brits-Iers waterpolospeler
 Noel Purcell (acteur) (1900-1965), Iers acteur